União Latina — organização internacional
Universidade de Lisboa ou Universidade Clássica 
Underwriters Laboratories — empresa norte-americana de certificação de produtos

Desambiguações de siglas